Инструментальная музыка — музыка, исполняемая на инструментах. Обычно инструментальными называют композиции без участия человеческого голоса, в более широком смысле данный термин может быть употреблён и для музыки с вокалом, которому аккомпанируют инструменты.

Музыкальные альбомы разных исполнителей нередко содержат инструментальные композиции (например, «Yellow Submarine» Beatles, или «Autobahn» Kraftwerk).

Описание 
Инструментальная музыка пишется для одного или нескольких однородных или разнородных инструментов. Например, соло для фортепиано, для органа, дуэт для фортепиано и скрипки, трио или квартет для фортепиано и струнных инструментов, септет для разнородных инструментов, трио, квартет, квинтет и прочее только для струнных инструментов, оркестровые сочинения исключительно для духовых инструментов, симфонии и более мелкие оркестровые сочинения для струнных, духовых и ударных инструментов. Инструментальная музыка пишется во всех формах, начиная с формы песни и кончая сонатной.

Из истории 
Долгое время инструментальная музыка служила сопровождением вокалу. Игра солистов на отдельных инструментах была известна еще до начала нашей эры, но самостоятельное применение совместной игры на инструментах началось в Европе лишь в XVI столетия. Кастильоне упоминает в своей книге «Il libro del Cortegiano» о первых попытках в области струнного квартета, относящихся к XV веку.

Возраст наиболее древних музыкальных инструментов (флейт), найденных в пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии, составляет около 40 тысяч лет. Плутарх поминает флейтиста Исмения, а за 5 веков до него Платон отмечал, что горожане предпочитали инструментальную музыку, исполняемую на струнных (лиры, кифары), а в сельских районах — на духовых инструментах (свирели).

В XIV веке инструментальное искусство продолжает развиваться. К примеру, посол Тевтонского ордена (Конрад Кибург) отмечал, как в одной из церквей в Великом Княжестве Литовском «трубы, гобои, бубны, огромные котлы издавали столь могучие звуки, что казались более военною, чем церковною музыкой, но в этих звуках было столько гармонии и музыкальности, они стихали так постепенно и нежно и наконец исчезли в таком прекрасном, мужественном пении: „Gloria Patri et Filio“ et caet., что мы были поражены в высшей степени».

На Руси мнение Церкви — «Инструменты, не имеющие ни души ни жизни, не могут хвалить Бога» — приводило к тому, что инструментальная музыка сохранялась только в народе. В начале XVII века Пётр Петрей описывал нравы жителей Руси: «Когда играют свадьбу… бывает много музыкантов, которые поют многие бесстыдные и похабные песни, при том играют на трубах, тромбонах, дудках и сопелках, а иногда бьют и в барабаны: из этого выходит удивительная и необыкновенная музыка, такая же приятная, как собачий вой, а москвитяне очень рады и довольны, думая, что лучше и приятнее её и на свете нет, потому что не слыхали никакой, кроме этой, меж тем как всякого пронимает страх и дрожь, когда он её слышит». Логический конец развитию инструментальной музыки положил патриарх, распорядившийся с одобрения царя Михаила Романова все инструменты изъять и сжечь за Москвою-рекой.

В самом конце XVII века И.-Г. Корб отмечал, что «находящиеся у них иностранные артисты нравятся москвитянам только до тех пор, пока играют; но лишь только удовлетворят их своей игрой, то тотчас в покровителях этих артистов пробуждается скупость, и москвитяне ни за что не соглашаются покупать удовольствие, продолжающееся только несколько часов, на годичные расходы… Военная музыка своей игрой скорее наведёт тоску, чем возбудит воинский восторг. Скорее играют погребальную, а не воинскую песнь, так как они не умеют применять музыку к более благородным побуждениям. У москвитян музыкальные инструменты, по большей части, трубы и литавры».

В России в эпоху Петра Великого инструментальная музыка начинает возрождаться, но уже под сильным западным влиянием.

Примечания

Литература 
 Finscher L. Instrumentalmusik // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 2te Ausgabe. Bd. 4. Kassel: Bärenreiter, 1996.

Музыкальные термины